Sergio Giovannone – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Stefano Giovannone – militare e agente segreto italiano